Sturmführer war im nationalsozialistischen Deutschland der unterste Offiziersdienstgrad

 bei der Sturmabteilung, siehe SA-Sturmführer
 bei der Schutzstaffel, siehe SS-Untersturmführer